Ибн Манда:
 Мухаммад ибн Исхак ибн Манда (922—1005) — известный мусульманский учёный.
 Абуль-Касим ибн Манда (сын Мухаммада ибн Исхака ибн Манды) — известный мусульманский учёный.